La ligne 7 du métro de Wuhan est une ligne du métro de Wuhan inaugurée en 2018 et prolongée deux fois en 2018 et 2022 comptant 33 stations pour une longueur totale de . Elle relie les terminus Hengdian au nord et Qinlongshan Ditiexiaozhan, au sud. La ligne doit être longuement prolongée de quatre stations au nord depuis la station Hengdian jusqu'à Huangpi Guangchang.

Histoire

Chronologie 
  : Yuanboyuan Bei - Yezhihu
  : Yezhihu - Qinlongshan Ditiexiaozhan
  : Yuanboyuan Bei - Hengdian

Travaux

Tracé et stations 
La ligne dessert 33 stations sur  du nord au sud. Elle est en correspondance avec les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du métro de Wuhan. Elle dessert notamment le centre-ville au nord du fleuve Yangtsé, l'université de technologie du Hubei et la gare de Wuchang au sud.

Liste des stations

Références

Notes

Références

Liens externes